Международный Кубок Ниццы (, ) — международное соревнование по фигурному катанию, обычно проходящее в октябре или ноябре в Ницце. Турнир регулярно проводится с 1995 года (кроме 2005 года). До 2009 года спортсмены соревновались в трёх возрастных категориях «новички», юниоры и «взрослые». Начиная с турнира 2009 года соревнования среди категории «новички» не проводится. В танцах на льду турнир впервые был проведён лишь в 2009 году.

Медалисты по разряду «Senior»

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Медалисты по разряду «Junior»

Юноши

Девушки

Пары

Медалисты по разряду «Novice»

Мальчики

Девочки

Ссылки 
Результаты 2004 года
Результаты 2006 года
 Результаты 2007 года на сайте Международного союза конькобежцев
Coupe Internationale de Nice 2007
 Coupe Internationale de Nice 2008
 Официальный сайт турнира 2008 год
 Официальный сайт турнира 2009 год
 Результаты 2010 года
 Результаты 2013 года

Международные соревнования по фигурному катанию во Франции